Пояна-Мерулуй () — комуна в Румунії, у повіті Брашов.
 Пояна-Мерулуй () — село в Румунії, у повіті Брашов. Адміністративний центр комуни Пояна-Мерулуй.
 Пояна-Мерулуй () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Чепленіца.
 Пояна-Мерулуй () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Мелінь.
 Пояна-Мерулуй () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Зевой.